Upeneus är ett släkte av fiskar. Upeneus ingår i familjen mullefiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mullefiskar
Upeneus